A 2001-es Roland Garros női versenyét az amerikai Jennifer Capriati nyerte a belga Kim Clijsters előtt.

Kiemeltek 

  Martina Hingis (Elődöntős)</li>
  Venus Williams (Első kör)</li>
 -
  Jennifer Capriati (Bajnok)</li>
  Amélie Mauresmo (Első kör)</li>
  Serena Williams (Negyeddöntős)</li>
  Jelena Gyementyjeva (Másásodik kör)</li>
  Conchita Martínez (Harmadik kör)</li>
  Nathalie Tauziat (Első kör)</li>

  Amanda Coetzer (Harmadik kör)
  Arantxa Sánchez Vicario (Másásodik kör)
  Kim Clijsters (Döntős)
  Magdalena Maleeva (Első kör)
  Justine Henin (Elődöntős)
  Jelena Dokić (Harmadik kör)
  Meghann Shaughnessy (Negyedik kör)
  Sandrine Testud (Negyedik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1